Termin Cvetni trg ima više značenja.

 Cvetni trg, Beograd
 Cvetni trg (pijaca)
 Trg Petra Preradovića, Zagreb